Il doppio del torneo di tennis Swedish Pro Tennis Championships 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale 6–2, 7–6 Ismail El Shafei e Brian Fairlie.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Pro Tennis Championships 1972